Stazione di Kanagawa – stazione ferroviaria giapponese a Yokohama
Stazione di Kanagawa – stazione ferroviaria giapponese a Okayama